Карраскаль-дель-Обиспо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 40,97 км². Население — 231 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки